Herbert (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Herbert (Family Guy), een personage in de Amerikaanse animatieserie Family Guy
 Zbigniew Herbert, een Poolse dichter
 Herbert (voornaam), een Germaanse voornaam

Zie ook 
 Herbert I, doorverwijspagina